Оґюст Вакрі (1819—1895) — французький поет, публіцист, журналіст та редактор.

Вакрі — муніципалітет у регіоні Абруццо, провінція К'єті.

Вакрі-ле-Бук — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Ла-Вакрі — колишній муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос.
 Ла-Вакрі-е-Сен-Мартен-де-Кастрій — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Еро.